Лук'яне́ць — українське прізвище, походить від імені Лук'ян, що давалося після хрещення. «Лук'ян» («Лукіан») походить від латинського слова «люкс» (лат. lux), що означає «світло», «світлий», «той, що світиться».

Відомі носії:
 Лук'янець Вікторія Іванівна (1966) — українська оперна співачка, сопрано
 Лук'янець Володимир
 Лук'янець Володимир Лукич (1956—2014) — голова Черкаської ОДА в 1999—2002 роках.
 Лук'янець Володимир Олександрович (1940) — актор театру, народний артист України
 Лук'янець Ігор Леонідович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Лук'янець Ольга Іванівна (нар. 1961) — український географ-гідролог, кандидат географічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 Лук'янець Соломія Андріївна (нар. 2001) — молода українська співачка.

Див. також 
 Лук'яненко
 Лук'янченко
 Лук'янов
 Лука

Українські прізвища